Аудитория ( — место для слушания):

 Аудитория — помещение для слушания лекций, докладов.
 Аудитория (или публика, также контингент) — совокупность людей (слушателей, зрителей или читателей), являющихся объектом воздействия искусства, пропаганды, рекламы, литературы, развлекательных мероприятий или просвещения (лекции, доклада).
 Аудитория средств массовой информации
 Аудитория сайта
 Целевая аудитория — группа лиц, на которую направлены рекламное сообщение и рекламные мероприятия.